Der Name Vallières bezeichnet

Orte:
 eine Gemeinde im französischen Département Aube, siehe Vallières (Aube)
 eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, siehe Vallières (Haute-Savoie)
 eine Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher, siehe Vallières-les-Grandes
 eine Ortschaft in der Gemeinde Desingy im französischen Département Haute-Savoie
 ein Arrondissement in Haïti, siehe Vallières (Haïti)

Personen:
 Pierre Vallières (1938–1998), kanadischer Journalist, Autor und Politiker

Siehe auch:
 Vallière